Ahmet Arslan (1986-), athlète turc ;
  (1962-), politicien turc ;
 Ahmet Arslan (1990-), joueur de volley-ball turc.